Die Syrische Profiliga 2015/16 war die 45. Spielzeit der höchsten syrischen Fußballliga seit der offiziellen Einführung im Jahr 1966. Die reguläre Saison begann am 22. November 2015 und endete am 22. Mai 2016. Die Meisterschaftsrunde fand vom 12. bis zum 24. Juli 2016 statt. Titelverteidiger war al-Dschaisch.

Aufgrund des anhaltenden Bürgerkrieges im Land finden alle Spiele entweder in der Hauptstadt Damaskus oder in der westlichen Hafenstadt Latakia statt.

Tabellen

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Meisterschaftsrunde 

|}

Weblinks 
 Saison 2015/16 bei RSSSF.com

Liga 201516
Fußballsaison 2015/16